Ramzi Majdoub (9. svibnja 1993.), tuniški rukometaš. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Tuniški rukometaši